Sort har flere betydninger:

 Sort (farve) – er den farve, som opstår, når intet lys rammer øjets nethinde, og bruges også i overført betydning
 Sort (botanik) – botanik ens gruppe af planter
 Sort (film) – dansk kortfilm fra 2014 instrueret af David Adler
 Sort (hudfarve)
 Neger – fra latin "niger", der betyder sort; sort bruges også som eufemisme for neger

Sammensætninger 
 Sort arbejde – solgt arbejdsydelse, som ikke meddeles til relevant myndighed
 Sorte penge – hvidvask af penge eller indkomst som er holdt uden for opgivelsen til skattevæsenet
 Sort (tale) – et dansk idiom for uforståelig tale
 Sorte skole – middelalderens højere skole
 Sort hul – et himmellegeme med en masse så stor, at end ikke lys kan udsendes fra dens "overflade"
 Sort sol – meget store stæreflokke ved vadehavet
 Sort Sol (band) – et københavnsk punkband

Se også 
 Cultivar – en særligt udvalgt type af en bestemt planteart, kaldes også sort